Łuczniczy turniej dziewcząt na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Singapurze odbył się w dniach 18–20 sierpnia 2010 roku w Kallang Field.

Każda wygrana runda (3 strzały) była nagradzana dwoma punktami, remis jednym, za przegraną zawodniczka nie otrzymywała punktów.
Mecze rozgrywane były do czasu, gdy jedna z zawodniczek zdobyła 6 punktów. Maksymalnie rozgrywane było pięć rund. Gdy po pięciu rundach był remis, o awansie decydowała liczba trafionych „dziesiątek”. O rozstawieniu zawodniczek zdecydowała runda rankingowa, która odbyła się 18 sierpnia.

Drabinka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Łucznictwo na oficjalnej stronie Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010